Famille Frerejean, dynastie de maîtres de forges

 Antoine Frerejean, maître de forges

 Georges et Louis Frerejean, maîtres de forges

 Benoît Frèrejean (1802-1871), maître des forges français 
 Victor Frerejean (1802-1886), maître de forges français